Turcato ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Turcato (1921–2017), italienischer Fechter
 Carlos Turcato, argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Giulio Turcato (1912–1995), italienischer Maler und Bildhauer